ŁKS Łazy
 ŁKS Łomża
 ŁKS Łódź